Byala est un nom propre bulgare (Бяла en alphabet cyrillique bulgare) qui peut désigner :
 Byala (Roussé), ville bulgare de l'obchtina de Byala, située dans l'oblast de Roussé sur la route européenne E83 ;
  ville bulgare de l'obchtina de Byala, située dans l'oblast de Varna ;
 Byala (Sliven), village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven.

L'obchtina de Byala (écrit Община Бяла en alphabet cyrillique bulgare) peut désigner :
 Byala (obchtina, Roussé), obchtina bulgare située dans l'oblast de Roussé ;
 Byala (obchtina, Varna), obchtina bulgare située dans l'oblast de Varna.

Divers 
 Le byala, est met traditionnel de la cuisine guyanaise.

Homonymie de localités